Concilul de la Constantinopol se poate referi la:
Primul conciliu de la Constantinopol (381),
Al doilea conciliu de la Constantinopol (553),
Al treilea conciliu de la Constantinopol (660-681),
Al patrulea conciliu de la Constantinopol (869-870).
Conciliul de la Constantinopol din 785 (condamnat de Al doilea conciliu de la Niceea).